Ady Endre (1877–1919)  költő
 Ady Endre, Érmindszent romániai falu hivatalos román neve